«Сакраменто Кингз» () — американская профессиональная баскетбольная команда, располагающаяся в Сакраменто, штат Калифорния.

Таблица символов

Сезоны

Статистика за все время

Примечания

Ссылки 

Sacramento Kings Franchise Index

Сакраменто Кингз
Сакраменто Кингз